Platypus steht für:

 Schnabeltier, australisches Kloakentier
 Platypus (Münze), australische Anlagemünze
 eine Käfergattung aus der Familie der Platypodidae
 Platypus (Band), US-amerikanische Progressive-Rock-Band
 Platypus (Traktor), britischer Traktorenhersteller

Sonstiges:
 Platypus Ridge, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Platypus Theater, ein Theater in Berlin